Таррафа́л () — название нескольких населённых пунктов в Кабо-Верде:
 Таррафал — посёлок в одноимённом муниципалитете на северном берегу острова Сантьягу.
 Таррафал — концентрационный лагерь в этом посёлке.
 Таррафал-де-Монте-Тригу — деревня на западном побережье острова Санту-Антан.
 Таррафал-де-Сан-Николау — город в одноимённом муниципалитете на западном побережье острова Сан-Николау.